Нажмудинов — фамилия. Известные носители:
 Нажмудинов, Гаджи Магомедович (род. 1936) — доктор философских наук, профессор.
 Нажмудинов, Касум Гусейнович (род. 1933) — лётчик, Заслуженный тренер СССР.
 Нажмудинов, Курбан Магомедович (1994) — российский борец греко-римского стиля.
 Нажмудинов, Магомед Насрудинович (род. 1990) — российский дзюдоист.